Sandbuckgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Sandbuckgraben (Rippach), rechter Zufluss des Rippachs (zum Haselbach, zur Bibert) zwischen Feßmühle und Frankendorf, beide Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach
 Sandbuckgraben (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach gegenüber Weiher, Gemeinde Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt

Siehe auch:
 Sandgraben